Gleichgewicht steht für:

 Gleichgewicht (Systemtheorie), statischer oder stationärer Zustand eines dynamischen Systems
 Gleichgewicht (Spieltheorie), ein Strategietupel von Spielern in der Spieltheorie
 Gleichgewicht (Wirtschaftstheorie), verschiedene Bedeutungen
 chemisches Gleichgewicht, als Kurzform: Gesamtreaktion erscheint ruhend
 radioaktives Gleichgewicht, als Kurzform: Radioaktiver Zerfall erscheint ruhend
 Mechanisches Gleichgewicht, Gleichgewicht eines mechanischen Systems 
 Thermodynamisches Gleichgewicht, Gleichgewichtszustand eines thermodynamischen Systems 

Siehe auch:
 Gleichgewichtssinn (körperliches Empfinden)
 Dynamisches Gleichgewicht (Begriffsklärung)